

Persone 
 Emma Moffatt (1984) – triatleta australiana
 Jerry Moffatt, propr. Jeremy Charles Moffatt (1963) – arrampicatore inglese
 Keith Moffatt (1984) – altista statunitense
 Tracey Moffatt (1960) – fotografa e artista australiana

Altro 
 5542 Moffatt – asteoride della fascia principale